Кик може да се односи на:

 Кик (Ловинац), насеље у општини Ловинац, Лика, Република Хрватска
 Кик (Лот и Гарона), насељено место у Француској, у департману Лот и Гарона
 Кик (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Кик (Тарн), насељено место у Француској, у департману Тарн
 Кик Тулза, насељено место у Француској, у департману Тарн